Ми́лош Кра́сич (; ) — сербский футболист, полузащитник. Участник чемпионата мира 2010 года.

Клубная карьера

«Войводина» 
Сразу после начала карьеры в местной команде «Рудар» (Косовска-Митровица) талантливого полузащитника заметили в клубе «Войводина», с которым Милош заключил профессиональный контракт в 1999 году, в возрасте четырнадцати лет. Следующие четыре сезона он провёл в Новом-Саде, где, постепенно оттачивая своё мастерство, стал капитаном команды.

ЦСКА (Москва) 

Летом 2004 года Красича приобрёл московский ЦСКА, в составе которого в сезоне 2004/05 годов футболист стал обладателем Кубка УЕФА. За ЦСКА Красич дебютировал в матче против пермского «Амкара» 11 июля 2004 года, выйдя на замену на 71 минуте (3:0). 2 октября 2007 года в матче Лиги чемпионов против «Фенербахче» он забил гол.

19 апреля 2009 года в матче 5-го тура чемпионата России Милош сделал свой первый хет-трик в чемпионатах России, забив в ворота подмосковных «Химок» 3 мяча. В матчах Лиги чемпионов против немецкого «Вольфсбурга», английского «Манчестер Юнайтед» и «Бешикташа» Милош забил четыре мяча. 28 декабря того же года Красич был признан лучшим футболистом Сербии 2009 года.

«Ювентус» 
19 августа 2010 года перешёл в туринский «Ювентус». Сумма трансфера составила 15 млн евро. Контракт подписан на четыре года.

26 сентября 2010 года открыл счёт своим забитым мячам за «Ювентус», оформив хет-трик в матче с «Кальяри». В итоге его команда победила со счётом 4:2. Фанаты «Ювентуса» после удачного дебюта прозвали Красича «новый Недвед». 21 октября 2010 года в матче группового этапа Лиги Европы против «Ред Булла» забил свой первый за «Ювентус» мяч в еврокубках.

С приходом на тренерский пост Антонио Конте, Милош перестал попадать в состав. В сезоне 2011/12 года он появился на поле лишь девять раз во всех турнирах и забил один гол, в поединке против «Катании», который принёс его команде ничью, 1-1. Зимой сербом активно интересуется «Зенит», но футболист отказывается возвращаться в Россию. Летом 2012 года Красич принимает решение покинуть команду и принимает предложение турецкого «Фенербахче».

«Фенербахче» и аренда в «Бастию» 

3 августа 2012 года полузащитник «Ювентуса» Милош Красич подписал 4-летний контракт с «Фенербахче», сообщает официальный сайт турецкого клуба. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. 27-летний серб согласно новому контракту будет зарабатывать 2,3 миллиона евро в год.

18 августа 2012 года в матче против «Элязыгспора», Красич дебютировал в Суперлиге за новый клуб. Уже через три дня Милош дебютирует за «канареек» в Лиге чемпионов, против московского «Спартака», полузащитник вышел на поле во втором тайме заменив Мусса Сова.

31 августа 2013 года Красич на правах аренды до конца сезона играл за корсиканскую «Бастию». 21 сентября в матче против марсельского «Олимпика» он дебютировал в Лиге 1. 4 октября в поединке против «Лорьяна» Милош забил свой первый гол за клуб с Корсики.

После возвращения из аренды, летом 2014 года Красич перестал выходить на поле в составе «Фенербахче» и начал искать варианты своего трансфера — к футболисту проявляли интерес китайский клуб «Чанчунь Ятай», испанский «Эльче» и арабская «Аль-Джазира», а сам футболист заявил, что готов вернуться в ЦСКА или в другой клуб в чемпионате России со снижением зарплаты.

«Лехия» 
Летом 2015 года вёл переговоры с азербайджанской «Габалой», но перешёл в польскую «Лехию», подписав контракт с клубом из Гданьска на два года. В матче против «Короны» он дебютировал в полькой Экстраклассе. 13 февраля 2016 года в поединке против «Подбескидзе» Милош забил свой первый гол за «Лехию».

Карьера в сборной 
Красич был важным игроком в составе молодёжной сборной Сербии и Черногории на двух последних молодёжных чемпионатах Европы, а также на летних Олимпийских играх 2004 года. В 2006 году Милош был в составе команды Сербии и Черногории на молодёжном чемпионате Европы в Португалии, где его команда проиграла в полуфинале сборной Украины после пропущенного пенальти.

11 октября 2008 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 против сборной Литвы Красич забил свой первый гол за национальную команду.

В 2010 году Красич попал в заявку сборной на участие в чемпионате мира в ЮАР. На турнире он сыграл в матчах против команд Ганы, Германии и Австралии. В поединке против немцев Милош отдал голевую передачу.

Стиль игры 
Красич – правый вингер, известный своей техникой дриблинга, энергией на поле и скоростью спринта. Во время своего пребывания в «Ювентусе» его сравнивали с бывшим великим игроком Ювентуса Павлом Недведом из-за их схожей внешности, игровой роли, трудолюбивого стиля игры и восточноевропейского происхождения.

Голы за сборную Сербии

Семья 
В декабре 2008 года Милош женился на своей подруге Мирьяне в Нови-Саде. 20 сентября 2010 года родилась дочь Мила.

Награды

Командные 
 ЦСКА
 Чемпион России (2): 2005, 2006
 Серебряный призёр чемпионата России (2): 2004, 2008
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2007
 Обладатель Кубка России (4): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09
 Обладатель Суперкубка России (4): 2004, 2006, 2007, 2009
 Обладатель Кубка УЕФА: 2004/05

 «Ювентус»
 Чемпион Италии: 2011/12

 «Фенербахче»
 Обладатель Кубка Турции: 2012/13

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (4): № 1 (2007, 2008); № 2 (2006, 2009).
 В рамках премии «Золотая подкова» один раз получил «Золотую подкову» (2009).
 Футболист года в Сербии: 2009

Статистика 

Статистика по состоянию на 23 октября 2016

Матчи и голы за сборную Сербии

Примечания

Ссылки 

 Профиль игрока на официальном сайте ЦСКА
 Профиль на официальном сайте «Ювентуса»
 Алексей Третяк. Наследник Недведа? // Чемпионат.ру

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Лехия» Гданьск